Albert Benz (architect) (geboren 1877), een Duitse architect
Albert Benz (componist) (1927-1988), een Zwitserse componist en dirigent